Hell in a Cell steht für:

 Hell in a Cell, Wrestling-Matchart, siehe Wrestling-Matcharten #Hell in a Cell
 WWE Hell in a Cell, Wrestlingveranstaltung der WWE
 WWE Hell in a Cell (2017)
 WWE Hell in a Cell (2020)
 WWE Hell in a Cell (2021)
 WWE Hell in a Cell (2022)